«La boda» puede referirse a:

Cine y televisión 
 La boda (1964), película coproducción de España y Argentina dirigida por Lucas Demare;
 La boda «Wesele» (1973), película dirigida por Andrzej Wajda;
 La boda (1982), película dirigida por Thaelman Urgelles;
 La boda «The Wedding» (1998), serie de TV de Estados Unidos.
 La boda (2010), película estadounidense dirigida por Max Winkler.

Literatura 
 La boda (1889), obra en un acto de Chéjov;
 La boda de los pequeños burgueses (1919), obra en un acto de Bertolt Brecht;
 La boda (The Wedding, 2003), novela de Nicholas Sparks.

Música 
 La boda «Die Hochzeit» (h.1832), ópera inconclusa de Richard Wagner;
 La boda (2005), canción de Aventura.

Pintura 
 La boda (1792), cuadro de Francisco de Goya - conservado en el Museo del Prado, Madrid;
 La boda «La Noce» (1910), obra de Marc Chagall – conservado en el Centro Pompidou, París;